Miejscowości w USA:
 Yoakum – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Lavaca
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Yoakum (ang. Yoakum County) – w stanie Teksas